

Geografia 
 Artëm – località dell'Azerbaigian
 Artëm – città della Russia

Altro 
 Artëm – variante russa del nome Artemio
 Artëm – pseudonimo del rivoluzionario russo Fëdor Andreevič Sergeev